Volleyball Nations League 2022 steht für:

 Volleyball Nations League 2022 (Frauen)
 Volleyball Nations League 2022 (Männer)